Rhadinorhynchus är ett släkte av hakmaskar som beskrevs av Lühe 1911. Rhadinorhynchus ingår i familjen Rhadinorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Rhadinorhynchus